

Patronyme 
Joyet est le nom d'une famille d'artistes 
 Bernard Joyet (né en 1947), est un chanteur français, le père
 Arnaud Joyet (né en 1974), est un chanteur français, le fils

Joyet est un nom de famille notamment porté par :
 Jean Joyet (1919-1994), est un peintre, graveur, lithographe et sculpteur français

Homonymie de patronyme